Тудора — молдавский топоним. Может означать:

 Тудорово (Молдавия) — село в Молдавии.
  — село в Румынии.

См. также 
 Тудорово